Хасс:

Фамилия 
 Хасс, Амира (род. 1956) — израильская журналистка.
 Хасс, Ганс (1919—2013) — австрийский биолог, пионер дайвинга.
 Хасс, Людвик (1918—2008) — польский историк-марксист, троцкист.
 Хасс, Стивен (род. 1975) — австралийский теннисист.
 Хасс, Тоби (род. 1966) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания.

 Другое
 Хасс — крупное земельное пожалование, существовавшее в Османской империи.
 Хасс — сорт авокадо

См. также